Nevestino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Невестино) :
Nevestino, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Nevestino, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Nevestino, village bulgare de l'obchtina de Nevestino, situé dans l'oblast de Kyoustendil.